C76 ou C-76 peut faire référence à :

 Curtiss-Wright C-76 Caravan, un avion de transport militaire americain ;
 HMS Newcastle (C76), un croiseur lourd de Classe Town de la Royal Navy ;
 Honda C76, une moto du constructeur japonais Honda ;
 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 6231 dans la constellation du Scorpion, noté C76 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres